Мікро походить від грецького слова μικρός (мікрос) — малий і може означати:
 Мікро-, мікр- — початкова частина складних слів, що вказує (у протиставленні макро) на малість розмірів чогось (наприклад мікроклімат, мікроорганізм, мікробіологія, мікромініатюра, мікропроцесор, мікрорайон, мікрофінансування, мікроскоп, Мікронезія, мікросвіт тощо)
 мікро- — частинний префікс системи SI, 10−6, який використовується при утворенні однієї мільйонної частини вихідної одиниці вимірювання (наприклад, мікрометр— 1 мільйонна частина метра)
 «Мікро» — назва електронних ламп, які вироблялись у СРСР у 1920-х — 1930-х роках
 «Мікро» — мініатюрний транзисторний радіоприймач (СРСР, 1965 р.)

Див. також 
 Micro